Теслюк Віталій Дмитрович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Теслюк Михайло Миколайович (1899—1985) — діяч КПЗУ, репресований в СРСР.
 Теслюк Михайло Юрійович (1923—1969) — український вчений в галузі кристалохімії, кандидат хімічних наук, доцент.
 Теслюк Олексій Олександрович (* 1994) — білоруський футболіст.